HMS Invincible é o nome de seis navios da Marinha Real Britânica:

 HMS Invincible (1747), navio de linha
 HMS Invincible (1765), navio de linha
 HMS Invincible (1808), navio de linha
 HMS Invincible (1869), navio-de-guerra blindado
 HMS Invincible (1907), cruzador de batalha
 HMS Invincible (R05), porta-avião

Desambiguação
Navios da Marinha Real Britânica